Касман — прізвище. Відомі носії:

 Неллі Касман (1896—1984 роки) — актриса та співачка єврейського театру у США.
 Леон Касман — головний редактор газети «Трибуна Люду» (1948—1953).